Upper Region kan syfta på följande platser:

Ghana 

 Övre västra regionen, region, 
 Övre östra regionen, region, 

Robotskapade Ghanaförgreningar